Valentin Sergeevič Novikov (n. 1989) – cestista russo
 Valentin Jur'evič Novikov (n. 1974) – orientista russo